BSA может означать:

Организации 

 Bearing Specialists Association
 Bibliographical Society of America
 Birmingham Small Arms Company (сокращение BSA), британский производитель оружия (1861—1973) и транспортных средств, включая мотоциклы.
 BSA Company  — производитель мотоциклов с 1978 г.
 Boston Society of Architects
 Botswana Scouts Association
 Boy Scouts of America
 British Social Attitudes Survey
 British Sandwich Association
 British Science Association
 British Sociological Association
 British Speleological Association
 British Stammering Association
 Building Societies Association
 Business Services Association
 Business Solutions Adviser
 Business Software Alliance
 Ботаническое общество Америки (Botanical Society of America, BSA)
BSA (БриджСтройАльянс)

Компьютеры и связь 

 Base Station Almanac — список провайдеров сотовой связи, используемый в  Location-based service
 .bsa = Bethesda Softworks Archive, файл данных игр Bethesda Softworks
 bsa — код языка Абиномн

Правительство и законы 

 Bank Secrecy Act
 Broadcasting Standards Authority

Военное 

 Bronze service arrowhead

Образование 

 Bachelor of Science in Agriculture, B.S.A.
 Baltimore School for the Arts
 Bibliothèque des sciences de l’Antiquité
 Birmingham School of Acting
 British School at Athens

Наука и медицина 

 Bis(trimethylsilyl)acetamide
 Бычий сывороточный альбумин (Bovine serum albumin, BSA)
 Площадь поверхности тела (Body surface area, BSA)